Manduri (São Paulo) au Brésil
 Manduri (bukid) au Pakistan